

Anno 
 327 o 327 a.C.

Codici 
 327 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Xinglong Station, del Peking Observatory, in Cina

Matematica 
 327 – numero